Aleksander Karlsson Djordjevic, född 16 januari 1990 i Uppsala, är en svensk programledare och webbredaktör. 

Han har varit webbredaktör för Hanna och Rasmus rapporterar i P3 tillsammans med Hanna Andersson och Rasmus Persson. I februari 2015 började han som webbredaktör för Christer och Morgan rapporterar och även som en av programledarna i podcasten. i P3.

Radiomedverkan 
 Christer och Morgan rapporterar - Webbredaktör och Programledare i podcasten
 Hanna och Rasmus rapporterar - Webbredaktör och ansvarig för vissa inslag

Referenser 

Svenska radioprogramledare
Födda 1990
Män
Levande personer
Personer från Uppsala
Personer i Sverige under 2000-talet